

Geografia do Brasil 
Ponte Nova — município em Minas Gerais
Microrregião de Ponte Nova — estado de Minas Gerais
Ponte Nova (Coronel Fabriciano) — bairro
Vila Ponte Nova — bairro de São Vicente (São Paulo)

Pontes 
Ponte da Cavada Velha — ponte romana sobre o rio Castro Laboreiro, na vila homónima, Portugal
Ponte Nova (Ronda) — Andaluzia, Espanha
Pont Neuf — rio Sena, Paris, França

Desambiguações de construções
Desambiguações de topônimos